Detta är en lista över de 547 kommunerna i departementet Pyrénées-Atlantiques i Frankrike.

(CAB) Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, bildat 2000.
(CAP) Communauté d'agglomération de Pau Pyrénées, bildat 2000.

Pyrénées-Atlantiques
Kommuner Pyrénées-Atlantiques